

Бівердейл — переписна місцевість в окрузі Де-Мойн, штат Айова
 Бівердейл — переписна місцевість, штат Пенсільванія